Onderdistrict in Indonesië
 Tanggulangin (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tanggulangin (Jatisrono), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Tanggulangin (Klirong), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Tanggulangin (Tegalampel), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java